Почесна грамота Чуваської Республіки () — державна нагорода Чуваської Республіки. Зовнішній вигляд і порядок нагородження регулюється Законом Чуваської Республіки від 12 квітня 2005 року № 15 «Про державні нагороди Чуваської Республіки».

Правила нагородження 
Нагородження приводиться указом Президента Чуваської Республіки. 

Нагородження вищої посадової особи і глави виконавчої влади Чуваської Республіки — Президента Чуваської Республіки здійснюється за рішенням Державної Ради Чуваської Республіки.

Є заохоченням:
 громадян, 
 організацій, незалежно від форм власності, 
 муніципальних утворень Чуваської Республіки 
 населених пунктів Чуваської Республіки, що не мають статусу муніципального утворення, 
нагороджують:
 за особливий внесок у розвиток економіки, промисловості, агропромислового комплексу, науки, охорони здоров'я, освіти, культури, мистецтва, 
 за досягнуті трудові успіхи, благодійну діяльність, 
 за заслуги у зміцненні миру і дружби між народами 
 за інші заслуги перед Чуваської Республікою і її народом.

Опис грамоти 
Почесна грамота являє собою поліграфічний виріб, що складається з суперобкладинки, м'якої папки і вкладиша. На суперобкладинці нижче кольорового зображення герба Чувашії виконаний напис «ХИСЕП ГРАМОТИ» / «ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА». Герб і написи оточені орнаментальної рамкою.
На м'якій обкладинці папки золотим тисненням повторена композиція суперобкладинки. Герб має умовно-графічне зображення.

Форзаци папки запечатані орнаментальним фоном. Перша сторінка вкладки повторює композицію суперобкладинки, але виконана на фоні захисної сітки, в колориті «під бронзу».

Друга і третя сторінки вкладиша на фоні захисної сітки «під муар». У верхній частині другої (лівої) смуги розміщено кольорове зображення герба Чувашії. Під ним розташовується текст про відзначення чуваською мовою. У третій (правій) смузі під кольоровим зображенням герба Чувашії — текст про нагородження російською мовою.

Печатка Президента Чуваської Республіки виконана поліграфічним способом.

Нагрудний знак 
Громадянам, нагородженим Почесною грамотою Чуваської Республіки, додатково вручається нагрудний знак. 

Нагрудний знак до Почесної грамоти носять на правій стороні грудей ліворуч нагрудних знаків до почесних звань Російської Федерації.

Нагрудний знак виготовлено з томпаку з сріблення і являє собою восьмигранну пластину діаметром 25 міліметрів з рельєфним зображенням на лицьовій стороні герба Чувашії.

На зворотному боці в центрі пластини виконаний рельєфний напис чуваською мовою «Почесна грамота Чуваської Республіки» 

Пластина за допомогою вушка і кільця з'єднується з колодкою. Колодка обтягнута муаровою стрічкою пурпурного кольору з трьома вертикальними жовтими смужками. Ширина стрічки — 18 міліметрів.

Посилання 
 Закон Чуваської Республіки от 12 квітня 2005 року № 15 «Про державні нагороди Чуваської Республіки»  

Нагороди
Чувашія